Bridport steht für:

 Bridport, Ort in England
 Bridport (Borough), Borough um den Ort in England
 Bridport (Tasmanien), Ort in Tasmanien
 Bridport (Vermont), Ort in den Vereinigten Staaten von Amerika

Siehe auch:
 Viscount Bridport, britischer Adelstitel